

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Podgórzyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Podgórzyn 
 Podgórzyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Podgórzyn – przysiółek wsi Gudziki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze